Млыны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Млыны — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Украина 
 Млыны — село в Барановском районе Житомирской области.
 Млыны — село в Овручском районе Житомирской области.
 Млыны — село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.
 Млыны — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Млыны — село в Лохвицком районе Полтавской области.

См. также 
 Млын